Tartarus är ett släkte av spindlar. Tartarus ingår i familjen Stiphidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar